Rivo kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Rvo, ort, Länkäran,

Italien 

 Rivo (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar